Termin -{S19}- ima više značenja.

 SREC (fajl format) (S19), ASCII format za binarne podatke koji je razvila Motorola
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S19